Bonkers bezeichnet

 Bonkers, der listige Luchs von Hollywood, eine amerikanische Zeichentrickserie
 Bonkers (Fernsehserie), eine britische Fernsehserie
 Bonkers! (Fernsehshow), eine britische Fernsehshow
 Bonkers! (Spiel), ein Brettspiel
 Bonkers (Musik), der Titel einer im April 2009 vom britischen Grime-Musiker Dizzee Rascal gemeinsam mit dem US-amerikanischen House-DJ und -Produzenten Armand Van Helden veröffentlichten Single